Виница — топоним в Республике Северная Македония:
 Виница — город.
 Виница — община.